Sandon – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Sandon – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Sandon – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)